Die Dunlop Srixon World Challenge 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Toyota. Das Hallenturnier (Teppichboden) war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 23. bis 29. November 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Toyota (Aichi)